Karl Obleitner ist der Name folgender Personen:

* Karl Obleitner senior (1895–1987), österreichischer Maler und Bildhauer
 Karl Obleitner junior (* 1929), österreichischer Maler und Bildhauer